Beke Antal (1838–1913) kanonok, történetíró
 Beke Antal (1844–1911) kántor, orgonista